Великий аятолла Хосейн-Али Монтазери, (1922 — ) — один из наиболее влиятельных политиков Ирана в период правления аятоллы Хомейни.

Родился в крестьянской семье. Профессор исламской философии. В общей сложности провёл около 16 лет в шахских тюрьмах.

Был одним из лидеров Исламской революции 1979, после которой был назначен на почётную должность имама пятничной молитвы в Куме (в январе 1980 года его сменил Али Хаменеи). С августа по ноябрь 1979 года возглавлял Ассамблею экспертов по разработке конституции.

В 1984 году получил титул Великого аятоллы, с 1985 года считался официальным преемником Хомейни. В частности, выступал за легализацию политических партий, постепенный отход духовенства от власти и её передачу гражданским политикам и более открытую политику по отношению к Западу.

Критика Хомейни, прозвучавшая из его уст, была слишком откровенной, чтобы её можно было проигнорировать — вплоть до того, что Монтазери открыто осудил массовую казнь иранских политзаключённых в 1988 году, а также фетву об уничтожении Салмана Рушди. В феврале 1989 года на митинге в Куме заявил, что в результате многочисленных ошибок «мы оказались в изоляции в мире, а люди по отношению к нам стали проявлять пессимизм». Тогда же в интервью газере «Абрар» он признал, что «цели революции не были достигнуты» из-за «некомпетентности, несправедливости и фракционной борьбы», из-за чего впал в немилость у Хомейни. В результате 26 марта 1989 года ушёл в отставку со всех постов, был лишён титула Великого аятоллы и поселился в родном городе Кум под надзором Стражей исламской революции.

С 1997 по 2003 годы находился под домашним арестом.

Произведения 
 Нахайат аль-Усуль (объяснение усуля, согласно школе Великого Аятоллы Буруджерди)
 аль-Бадр аль-Захир фи Салат аль-Джума ва аль-Мусафир (объяснение фикха, согласно школе Великого Аятоллы Буруджерди)
 Дирасат фи Вилайат аль-Факих ва Фикх аль-Довлат аль-Исламийа (в четырёх томах; это произведение переведено на фарси некоторыми его учениками, как «Правовые принципы исламского правления»; два тома также переведены на урду; существует и реферативная версия этого произведения в одном томе, называющаяся «Низам аль-Фикх фи Ислам»)
 Китаб аль-Закат (в четырёх томах)
 Китаб аль-Хумс ва аль-Анфал
 Китаб аль-Худуд
 Дирасат фи аль-Макасиб аль-Мухаррама (в трех томах)
 аль-Талика Ала аль-Урват аль-Вуска
 Дискуссии по аль-салат, аль-гасб, аль-иджара и аль-васийа (согласно школе Великого Аятоллы Буруджерди)
 Дискуссии истишаб, таадуль и тараджи (согласно школе Великого Аятоллы Хомейни)
 Уроки из «Нахдж-уль-Балага» (в десяти домах, три из которых опубликованы)
 Уроки из «Усуль-Кафи»
 Спор между мусульманином и бехаитом
 Разъяснение проповеди Фатимы Захры (на фарси и урду)
 С начала до конца, через разговор двух студентов (на фарси и арабском)
 Рисала Тузи аль-Масаил (на фарси, арабском и урду)
 Рисала Истифтаат (в двух томах)
 Истифтаат по женским вопросам
 Рисала Хукук (трактат законов)
 Ахкам пезешки (медицинские нормы)
 Учение и правила для молодежи
 Учение и правила для женщин
 Правила хаджа
 Ислам, естественная религия
 Мемуары (в двух томах)
 Точка зрения (в двух томах)
 Коллекция выступлений, посланий, интервью, пятничных проповедей в Тегеране и Куме
 Сборник речей на собраниях с людьми в различных ситуациях

Примечания

Ссылки 
 Office of Ayatollah Montazeri, Qom
 Leadership & legitimacy: The controversy among the clergy over who should lead the Islamic state
 Interview with Ayatollah Montazeri by Golbarg Bashi
 BBC Profile.
 «Эхо планеты» № 9, 1989 г.

Политики Ирана
Великие аятоллы
Аятоллы Ирана
Председатели Совета экспертов
Умершие от сердечной недостаточности
Похороненные в Куме